

Austria 
 Bad Waltersdorf – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld

Niemcy 
 Waltersdorf – dzielnica Weißensee
 Waltersdorf – dzielnica gminy Großschönau w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Waltersdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Lubomyśl
 Mniszków
 Niegosławice
 Nielestno
 Pęciszewo
 Włodowo

Zobacz też 
 Klein Waltersdorf
 Walthersdorf